Twilight – amerykańska grupa blackmetalowa
 Twilight – album Blue System
 Twilight – album Leony Lewis
 Twilight – piosenka grupy U2
 Twilight – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Boone